Fasaneninsel bezeichnet
 Fasaneninsel (Baskenland), Binneninsel des spanisch-französischen Grenzflusses Bidasoa
 Fasaneninsel (Eutin), Insel im Süden des Großen Eutiner Sees
 Reißinsel, früher Fasaneninsel genannt, Rheininsel in Mannheim